Concerto de chambre (Barati) (voir Discographie d'Eugene Ormandy)
 Concerto de chambre (Ligeti)